РБФ — аббревиатура:

 Российское бюро филателии
 Радиально-базисная функция